Александр Юдаевич Горелик (9 августа 1945, Москва — , Тучково, Московская область) — советский фигурист, выступавший в парном катании с Татьяной Жук, серебряный призёр Олимпиады в Гренобле (1968 год). Заслуженный мастер спорта СССР. Сыграл главную роль (Сергея Берестова) в художественном фильме о фигурном катании «Голубой лёд» (1969 год). Работал тренером по фигурному катанию, затем спортивным комментатором.

Карьера 
Первой партнёршей Александра Горелика была Татьяна Шаранова. С ней они стали серебряными призёрами Чемпионата СССР 1964 года и бронзовыми призёрами Первой зимней Спартакиады народов СССР (1962 год). Однако наибольших спортивных успехов он добился в паре с Татьяной Жук, с которой они завоевали серебряные медали на Олимпиаде 1968 года в Гренобле. Кроме того, в 1965 году они были бронзовыми, а в 1966 и 1968 годах серебряными медалистами на чемпионатах мира. На чемпионатах Европы они завоевывали бронзовые медали в 1965 году и серебро в 1966. Были первой спортивной парой со значительной разницей в росте.

В 1969 году Татьяна Жук решила закончить спортивную карьеру, чтобы родить ребёнка. Горелик пробовал тренироваться с Ириной Родниной, но Станислав Жук не видел их в одной паре, и Александр закончил любительскую карьеру.

Работал в спортивной редакции на радио, вёл репортажи с Николаем Озеровым. В 1968 году окончил ГЦОЛИФК по специальности «тренер-преподаватель».

В 1969 году известные сценаристы Юрий Нагибин и Цезарь Солодарь решили сделать фильм о фигурном катании, на главную роль пригласили Александра Горелика.

После декрета Татьяны Жук выступали в цирке на льду. Закончив выступать в цирке, Александр Горелик занялся тренерской деятельностью. Был тренером сборной СССР на XII зимних Олимпийских играх 1976 года в Инсбруке.

С 2001 года работал на телеканале «Спорт» спортивным комментатором.

Скончался 27 сентября 2012 года на даче в посёлке Тучково Московской области. Похоронен на Востряковском кладбище в Москве.

Личная жизнь 
В 1974 году он женился. Сын — Анатолий, в детстве занимался фигурным катанием. Выступал в танцах на льду с Мариной Анисиной, но в дальнейшем забросил спорт. В 1990 году Александp Горелик развёлся.

Спортивные достижения 
(с Т. Жук)

 сезон 1966—1967 пара пропускала из-за травмы и долгой болезни Татьяны Жук

(с Т. Шарановой)

Фильмография 
 1969 год: Голубой лёд — Сергей Берестов

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте В.Соловьёва
 Современный музей спорта
 
 Вторая высота (Шелухин А.)

Фигуристы СССР
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1968 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1968 года
Спортивные телекомментаторы
Заслуженные мастера спорта СССР
Похороненные на Востряковском кладбище
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма